Europese weg 50, een Europese weg
 E50 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 E-50 Duits prototype tank